Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2022 — 46-й турнир молодёжного чемпионата мира. Проводится под эгидой ИИХФ в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2021 года и должен был завершиться 5 января 2022 года и стал четвёртым в истории Эдмонтона и вторым в истории Ред-Дира. Первоначально планировалось провести чемпионат в шведском городе Гётеборг, однако из-за пандемии коронавируса он был перенёсен на 2024 год. Из-за распространения нового омикрон-штамма коронавирусной инфекции COVID-19 заполняемость трибун на матчах чемпионата составляла не более 50 % от общей вместительности арен.

29 декабря 2021 года было принято решение об отмене чемпионата из-за роста числа случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в нескольких командах. Оригинально президент ИИХФ  заявил, что чемпионат может быть переигран летом 2022 года, а 17 февраля 2022 года он же объявил, что первоначальный турнир 2022 года был отменëн и вся статистика и результаты стëрты.

19 марта 2022 года ИИХФ объявила, что перенесëнный турнир пройдёт с 9 по 20 августа 2022 года и будет разыгран на Роджерс Плэйс арене.

Первый запуск (декабрь 2021)

Арены

Сборные 

Северная Америка
 ×
 

Европа
 
 
 

 
 
 
 
 

 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Судьи 
ИИХФ утвердила 13 главных и 11 линейных судей для обслуживания матчей чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2022 года.

Главные судьи
  Адам Блоски
  Рику Брандер
  Шон Фернандес
  Андреас Харнебринг
  Роберт Хеннесси
  Кристофер Хольм
  Марк Иверт
  Адам Кика
  Йоонас Кова
  Кайл Ковальски
  Морган Макфи
  Джейк Рекуки
  Сергей Юдаков

Линейные судьи
  Ник Бриганти
  Дарио Фукс
  Андреас Хофер
  Коди Хасби
  Райан Джексон
  Бретт Макки
  Томми Нииттюля
  Даниэль Перссон
  Джон Рей
  Роман Славиковский
  Йозеф Шпур
  Эрик Каттанео
  Шоун Оливер

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC−7).

Группа B 

Время местное (UTC−7).

Утешительный раунд и плей-офф 
Матчи утешительного раунда и плей-офф были отменены 29 декабря 2021 года и не были сыграны.

Рейтинг и статистика

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

 По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

 По данным: IIHF.com

Второй запуск (август 2022)

Арены

Сборные 

Северная Америка
 
 

Европа
 
 
 

 
 
 
  (заменила Россию)

Судьи 
ИИХФ утвердила 10 главных и 9 линейных судей для обслуживания матчей чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2022 года.

Главные судьи
  Адам Блоски
  Рику Брандер
  Шон Фернандес
  Роберт Хеннесси
  Стивен Хифф
  Кристоффер Хольм
  Зирко Хунниус
  Адам Кика
  Йоонас Кова
  Кайл Ковальски

Линейные судьи
  Ник Бриганти
  Эрик Каттанео
  Андреас Хофер
  Коди Хасби
  Нико Юси
  Бретт Макки
  Шоун Оливер
  Джон Рей
  Йозеф Шпур

Предварительный раунд

Группа A

Результаты 
Время местное (UTC−6).

Группа B

Результаты 
Время местное (UTC−6).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд 
 В этом году не было выбывания в первый дивизион.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

2021 год в хоккее
2022 год в хоккее
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Канаде
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
М1
Международные спортивные соревнования в Эдмонтоне
Международные спортивные соревнования в Ред-Дире
Чемпионаты мира в Канаде
Спортивные соревнования, завершённые досрочно из-за пандемии COVID-19